Университе́т Чхонъу́н (, букв. «Университет Лазурного Облака») находится в городе Хонсон провинции Чхунчхон-Намдо Южной Кореи.

История 
Основан в марте 1995 года под названием «Индустриальный Университет Чхунчхон-Намдо» ( Чхуннам Саноп Тэхаккё).

В июле 1998 года переименован в «Университет Чхонъун».

Университеты Республики Корея